Spojení písmen V a C může mít různé významy:

VC 
 ISO 3166-2:VC – kód ISO 3166-2 pro Svatý Vincenc a Grenadiny
 Visual C – vývojové prostředí (IDE) pro programovací jazyk C
 Victoria Cup – hokejový turnaj
 Volkov Commander – souborový manažer pro DOS
 variabilní náklady – zkratka z angl. variable costs
 Vietcong – Národní fronta osvobození Jižního Vietnamu
 virtual computer - virtualizované PC jen v RAM počítače, bez fyzického těla
 Virtual Console – služba firmy Nintendo
 velká cena – Grand Prix, motoristický závod
 velkoobchodní cena – český obchodní termín
 Victoria Cross – Viktoriin kříž, nejvyšší britské vojenské vyznamenání
 karbid vanadu – chemická sloučenina, její zápis pomocí značek prvků
 virtuální okruh – druh počítačové sítě
 Version Control - verzování historie uchovávaných informací nebo dat, nejčastěji pro sledování změn ve zdrojových kódech softwaru během jeho vývoje
 [vé cé] – běžné zjednodušené hláskování WC (splachovací záchod)

vc 
v.c – latinská zkratka ze spojení verbi causa (například)
vc. – hudební zkratka pro violoncello

.vc 
 .vc – internetová doména nejvyššího řádu pro Svatý Vincenc a Grenadiny